

Localidades 
França
 Saint-Front (Charente)
 Saint-Front (Haute-Loire)
 Couze-et-Saint-Front
 Neuilly-Saint-Front
 Saint-Front-d'Alemps
 Saint-Front-de-Pradoux
 Saint-Front-la-Rivière
 Saint-Front-sur-Lémance
 Saint-Front-sur-Nizonne